Arbatan – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Arbatan – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian